Дубоссарский, Борис Семёнович (1947—2017) — молдавский композитор, скрипач и альтист, музыкальный педагог.
 Дубосарский, Владимир Ефимович (род. 1964) — российский художник.